Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2010, classée en catégorie Premier 5, se dispute du  au .

Caroline Wozniacki remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Dementieva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Iveta Benešová et Barbora Záhlavová Strýcová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 

WTA 2010
Tokyo
Sport au Japon en 2010
Tennis en septembre 2010
Tennis en octobre 2010